Coyhaique (stad), een stad en gemeente in de Chileense regio Aysén
Coyhaique (provincie), een provincie van Chili
Coyhaique (rivier), een rivier die langs de gelijknamige stad stroomt